Lombardo puede referirse a:
 Los lombardos  o longobardos; pueblo germánico antiguo, originario del norte de Europa, que dominó Italia entre los siglos VI y VIII.
 Los lombardos, los naturales de Lombardía (Italia).
 El idioma lombardo, formado con variedades galoitálicas de Lombardía (Italia).

Además, puede hacer referencia a:
 El estilo arquitectónico románico lombardo, procedente de Lombardía (Italia).

Enlaces externos